Mercadomyces är ett släkte av svampar. Mercadomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mercadomyces